Orbiniella är ett släkte av ringmaskar. Orbiniella ingår i familjen Orbiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Orbiniella